Rover serie 200 o Rover 200 è il nome di diverse automobili prodotte da Gruppo Austin Rover, Gruppo Rover e Gruppo MG Rover:

 Rover serie 200, prodotta dal 1984 al 1989
 Rover serie 200, prodotta dal 1989 al 1999
 Rover serie 200 / Rover 25 / MG ZR / Rover Streetwise, prodotta dal 1995 al 2005